Tirza (naam), Hebreeuwse vrouwelijke naam met de betekenissen genade, welgevallen, vreugde, zoetheid (Numeri 26:33, 27:1, 36:11, Jozua 17:3)
Tirza (roman), een roman van Arnon Grunberg
Tirza (film), verfilming van het boek
Tirza (toneel), toneelstuk van het boek
Tirza (Letland), een stad in Letland
Tirza (Palestina), de hoofdstad van het tienstammenrijk Israël, genoemd in Jozua 12:24 1 Koningen 14:17, 15:21, 16, 2 Koningen 15, Hooglied 6:4.
Thirsa, of de zegeningen van de Godsdienst, een treurspel van Rhijnvis Feith (1784)